Konversionsrate bezeichnet

 ein Zahlenverhältnis in der Kerntechnik, siehe Konversionsrate
 Conversion Rate, ein Zahlenverhältnis im Marketing, siehe Konversion (Marketing)